HLY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Holyhead Valley, Holyhead, Regno Unito